Ian De Souza Goodison (Montego Bay, 21 de novembro de 1972) é um futebolista profissional jamaicano, defensor.

Carreira 
Ian Goodison integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Hull City A.F.C.
Futebolistas do Tranmere Rovers F.C.
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011